Spirit of America steht für:
 Spirit of America (Rekordfahrzeug), Geschwindigkeitsrekordfahrzeug von Craig Breedlove
 Spirit of America (Rekordfahrzeug)#Spirit of America Sonic 1, Geschwindigkeitsrekordfahrzeug von Craig Breedlove
 Spirit of America, Flugzeugname der letzten Northrop B-2 „Spirit“
 Spirit of America, Name eines der Blimps von Goodyear (Luftschiff)
 Spirit of America, Titel (1963) auf Little Deuce Coupe von The Beach Boys
 Spirit of America, Kompilationsalbum (1975) von The Beach Boys
 Spirit of America (Propagandaunternehmen)